Henry Redford ou Henry Retfort peut désigner :
 Sir Henry Retford, meurtrier et parlementaire anglais mort en 1409 ;
  son fils Henry Redford, maire de Bordeaux en 1452.